Grange Neuve ist der Name folgender Orte:

 Grange Neuve, Ortschaft in Queige, Département Savoie, Frankreich
 Grange Neuve, Ortschaft in Vieux-Mareuil, Département Dordogne, Frankreich
 Grange Neuve, Ortschaft in Champvent, Kanton Waadt, Schweiz